O termo pequi pode remeter a:

Pequi, designação comum a árvores do gênero Caryocar;
Pequi, fruto da árvore homônima;
pequi-vinagreiro, árvore Caryocar edule Casar;
Heliornis fulica, uma ave da América Tropical;
Pequi, um município brasileiro do estado de Minas Gerais.

Ver também
Pequiá (desambiguação)

Desambiguação